John Elferink (1965), Australische politicus
Nikki Oude Elferink (1985), Nederlandse roeier
Tim Oude Elferink (1987), Nederlands beachvolleyballer
Tonnie Elferink (1968), Nederlands voormalig voetballer